

Titre 

 Le Corsaire, (1783) opéra-comique en trois actes, paroles de La Chabeaussière, musique de Dalayrac;
 Le Corsaire (The Corsair) (1814), poème anglais de Byron ;
 Le Corsaire (1823-1858), quotidien parisien ;
 Le Corsaire (1837), ballet français d’Albert ;
 Le Corsaire (1845), ouverture française d’Hector Berlioz ;
 Le Corsaire (1848), opéra italien de Giuseppe Verdi ;
 Le Corsaire (1838), ballet italien de Filippo Taglioni ;
 Le Corsaire (1856), ballet français de Joseph Mazilier ;
 Le Corsaire (1868), ballet italien de Marius Petipa ;
 Le Corsaire (The Millionaire Pirate) (1919), film muet américain de Rupert Julian ;
 Le Corsaire, (1938), pièce de théâtre française de Marcel Achard ;
 Le Corsaire (1939), film français inachevé de Marc Allégret ;
 Le Corsaire (Il corsaro) (1983), mini-série italienne de Franco Giraldi.